Jan Timmer (bestuurder) (1933), Nederlandse oud-topfunctionaris van onder meer Philips.
 Jan Timmer (beeldhouwer) (1935), Nederlandse beeldhouwer.